

Мілютіно — присілок, Поріцький район, Чувашія
 Мілютіно — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область